
Termin -{SPR}- ima više značenja.

 Tahikininski receptor 1, GPCR
 -{SPR}- (gen), sepiapterin reduktaza